Granddi Ngoyi (Melun, 17 de maio de 1988) é um futebolista profissional da França, com descendentes da República Democrática do Congo, meia, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas da República Democrática do Congo
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Stade Brestois 29